Андрей Владимирович Соболев (род. 1969) — советский и российский хоккеист-защитник.

Биография 
Родился 22 июля 1969 года в Ярославле. Воспитанник местного «Торпедо» (ныне «Локомотив»); занятия хоккеем начал в 1981 году в группе тренера Евгения Анатольвича Чеснова.

В 1985—2002 годах выступал за родной клуб. В его составе вышел в высший дивизион страны (1987), стал двукратным чемпионом (1997, 2002) и двукратным бронзовым призёром (1998, 1999) чемпионата России. Всего в составе «Торпедо»/«Локомотива» в высшем дивизионе провёл 447 матчей и забросил 8 шайб. Выделялся надёжной и жёсткой игрой у своих ворот.

Последние 5 лет карьеры провёл в московском «Спартаке» (2002—2003), нижегородском «Торпедо» (2003), «Рыбинске» (2003—2004), гродненском «Немане» (2004—2005) и пензенском «Дизелисте» (2005—2007).

Выступал за сборную России на турнирах «Приз Известий» и «Кубок «Балтики»».

В настоящее время — тренер СДЮШОР «Локомотив-2004».

Статистика

Ссылки 
 Андрей Соболев. ХК «Локомотив»
 Andrei Sobolev — статистика на eurohockey.com
 

﻿Хоккейные защитники
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные тренеры России
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Рыбинск»
Игроки ХК «Дизель»
Персоналии:ХК «Локомотив» Ярославль